Az ördög ügyvédje, az az ember, aki a vita kedvéért normának ellentmondó véleményt képvisel
Művészet
 Az ördög ügyvédje (1966), Thurzó Gábor drámája
 Az ördög ügyvédje (1997), Taylor Hackford filmje